Histoire de l'art peut désigner :
 histoire de l'art, la discipline qui a pour objet l'étude des œuvres dans l'histoire, et du sens qu'elles peuvent prendre ;
 Histoire de l’art, une revue qui publie des travaux des jeunes chercheurs en histoire de l'art ;
 Histoire de l'art, un livre très célèbre d'Ernst Gombrich sur l'histoire de l'art.